Brookside – brytyjski serial telewizyjny emitowany w latach 1982–2003

Miejscowości w Anglii:
 Brookside – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Brookside – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Brookside – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)

Miejscowości w USA:
 Brookside – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson
 Brookside – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Fremont
 Brookside – jednostka osadnicza w stanie Delaware, w hrabstwie New Castle
 Brookside – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Belmont
Gminy w USA:
 Brookside (ang. Brookside Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clinton